Zabavnik je lahko:

 Politikin Zabavnik, srbska revija
 zabavnik (publikacija)
 Zabavnik (priimek)